Cuvântul „Wolin” poate referi la:
 Wolin – o insulă poloneză la Marea Baltică
 Wolin – un oraș din powiat-ul kamieński, voievodatul Pomerania Occidentală, Polonia
 Wolin Pomorski – o haltă în orașul Wolin
 Parcul Național Woliński () – parcul național polonez situat pe coasta Mării Baltice
 MF Wolin – feribotul pentru trenuri, mașini și pasageri care circulă între Świnoujście și Trelleborg